Кавказский фронт Вооружённых сил ЧРИ — организационное объединение исламистских боевых сепаратистских групп на Северном Кавказе Российской Федерации за пределами чеченской территории, учреждённое указом президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова 6 июня 2000 года. Первым командующим Кавказским фронтом был назначен Абдул-Халим Садулаев. Садулаев был амиром до 9 марта 2005 года, когда после смерти Масхадова стал президентом ЧРИ. 10 марта 2005 года указом Садулаева амиром был назначен Шамиль Басаев. С 2006 года амиром Кавказским фронтом стал Ахмед Евлоев, в 2010 году он был задержан спецназом ФСБ. До него амиром был Абу Муслим. В конце 2007 году Кавказский фронт был реорганизован в Джамаат Нохчийчоь и вошёл в состав Кавказского эмирата.

Заявленная структура

Фронты внутри ЧРИ 
 Северо-западный фронт
 Северо-восточный фронт
 Центральный фронт
 Юго-Восточный фронт
 Юго-Западный фронт

Структура 
Как было объявлено, в «Кавказский фронт» вошли следующие автономные региональные подразделения (джамааты):
 Дагестанский сектор (Джамаат шариат: Дербентский джамаат) — уничтожен в 2016 году.
 Ингушский сектор (Джамаат Галгайче) — уничтожен в 2015 году.
 Осетинский сектор (Джамаат «Катаиб аль-Хоул») — ликвидирован в 2009 году.
 Кабардино-Балкарский сектор (Кабардино-балкарский джамаат) — уничтожен в 2016 году.
 Ставропольский сектор (Ногайский батальон) — уничтожен.
 Карачаево-Черкесский сектор (Карачаевский джамаат) — уничтожен в 2003 году.

Старшие командиры 
 Абдул-Халим Садулаев †
 Шамиль Басаев †
 Доку Умаров †
 Амир Абу Муслим †
 Али Тазиев #

Крупные террористические акты 
 13 октября 2005 — Нападение на Нальчик.

Примечания

Ссылки 
 «Кавказский фронт ВС ЧРИ». Исследовательский центр Агентура.ру
 Боевики создали «черноморский фронт». Газета.ру, 16 мая 2005 г.
 «Магас» стал командующим «Кавказского фронта». ИА Регнум, 03 октября 2006 г.

Сепаратизм в России
Исламистские террористические организации
Радикальные организации
Чеченский конфликт